De Noorse voetbalbeker 2006 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2006) was de 101ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 10 mei met de eerste ronde en eindigde op 12 november 2006 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Fredrikstad FK dat Sandefjord in de eindstrijd met 3-0 versloeg en daarmee voor de elfde keer het bekertoernooi op zijn naam schreef. De club onder leiding van trainer-coach Knut Torbjørn Eggen plaatste zich daardoor voor de UEFA Cup 2007/08. Topscorers van het bekertoernooi werden Roman Kienast (HamKam), Steffen Iversen (Rosenborg BK), Stefan Bärlin (IK Start) en Tor Henning Hamre (Mandalskam), alle met zeven treffers.

Schema
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3
| RD1-header01 = 19 augustus
| RD1-team01 = IK Start
| RD1-score01 = 3
| RD1-team02 = Lillestrøm SK
| RD1-score02 = 2
| RD1-header02 = 19 augustus
| RD1-team03 = Vålerenga IF
| RD1-score03 = 0
| RD1-team04 = Fredrikstad FK
| RD1-score04 = 3
| RD1-header03 = 20 augustus
| RD1-team05 = Viking FK
| RD1-score05 = 1
| RD1-team06 = Rosenborg BK
| RD1-score06 = 3
| RD1-header04 = 20 augustus
| RD1-team07 = Follo FK
| RD1-score07 = 0
| RD1-team08 = Sandefjord Fotball
| RD1-score08 = 1
| RD2-header01 = 20 september
| RD2-team01 = Fredrikstad FK
| RD2-score01 = 3
| RD2-team02 = IK Start
| RD2-score02 = 2
| RD2-header02 = 21 september
| RD2-team03 = Rosenborg BK
| RD2-score03 = 2
| RD2-team04 = Sandefjord Fotball
| RD2-score04 = 5
| RD2-header03 = 
| RD3-header01 = 12 november
| RD3-team01 = Fredrikstad FK
| RD3-score01 = 3
| RD3-team02 = Sandefjord Fotball
| RD3-score02 = 0
}}

Finale

Winnende formatie
Fredrikstad FK
Rami Shaaban, Lars Jørgen Myhrvold, Pål Andre Czwartek, Bora Zivkovic, Are Tronseth, Trond Erik Bertelsen, Christian Berg, Michael Røn, Raymond Kvisvik, Martin Wiig, Øyvind Hoås, Tarik Elyounoussi, Christian Petersen, Hans Erik Ramberg, Brian West, Steinar Sørlie, Jørgen Magnussen, Raio Piiroja, Simen Brenne, John Anders Bjørkøy, Mihaly Toth, Tamas Szekeres, Patrik Gerrbrand, Miikka Multaharju, Hermanni Vuorinen, Anders Stadheim, Agim Shabani en Yherland MacDonald. Trainer-coach: Knut Torbjørn Eggen.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met drie of meer treffers achter hun naam.''

Zie ook
 Tippeligaen 2006
 Noors voetbalelftal in 2006

2006
Noorwegen